His Best Friend – cortometraggio del 1911 diretto da Alice Guy
His Best Friend – cortometraggio del 1913 diretto da Barry O'Neil
Il crimine dei Kruppak (Sein bester Freund, titolo inglese His Best Friend) – film del 1937 diretto da Harry Piel